

События 
 Гиппарх убит Гармодием и Аристогитоном. Казнь Гармодия и Аристогитона.
 Анакреонт отправился к фессалийскому тирану в Лариссу.

Китай 
 28-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 Согласно «Цзо чжуань», умер цзиньский сановник Хань Сюань-цзы. Вместо него Вэй Сянь-цзы стал управлять делами княжества (согласно гл.44 и 45 «Ши цзи», Хань Сюань-цзы отошёл от дел и был ещё жив в 497 году, хотя вероятно, что здесь он спутан со своим сыном Хань Чжэнь-цзы).
 Ци Ин (внук Ци Си) и сын Шу-сяна (родичи правителя Цзинь) стали вредить цзиньскому правителю (заводить смуты). В Цзинь шестеро цинов истребили роды Ци Си (род Ци-ши) и Шу-сяна (род Яншэ-ши) и разделили их поселения на 10 уездов. Каждый сделал своих сыновей сановниками дафу. Вэй Сянь-цзы, Чжао Цзянь-цзы, Чжунхан Вэнь-цзы и Фань Сянь-цзы (Фань Ши-ян) одновременно получили титулы цинов.
 уский ван Хэ-лу назначил У Цзы-сюя синжэнем (чиновником посольского приказа).
 В Чу казнили сановников Цюэ Ваня и Бо Чжоу-ли, но внук второго Бо Пэй (Бо Пи) спасся и бежал в У, где стал сановником.
 В 3 луне был похоронен цаоский Дао-гун.
 Весной луский гун прибыл в Цзинь, прося утвердить его у власти. Цзиньцы не согласились помочь лускому князю и поместили его в 3 луне в Ганьхоу.
 В 4 луне, в день бин-сюй умер князь Чжэн Дин-гун (Нин) (согласно гл.42 «Ши цзи», умер в 517 году), ему наследовал Чай (Сянь-гун, эра правления 513—501). Похоронили чжэнского князя в 6 луне.
 В 7 луне, в день гуй-сы умер тэнский князь (цзы) Нин (Дао-гун), его похоронили зимой.

См. также

Примечания